Barro Branco pode referir-se a:

 Academia de Polícia Militar do Barro Branco – é uma Academia de polícia da Polícia Militar do Estado de São Paulo localizada na capital do estado.
 Jardim Barro Branco –  é um bairro nobre da zona norte de São Paulo.
 Cruz do Barro Branco –  é um lugar da freguesia de Guadalupe, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa.

Desambiguações de topônimos